Nemti steht für:

 Nemti (ägyptische Mythologie), altägyptische Gottheit
 Nemti (Ungarn), Gemeinde im Kreis Bátonyterenye im Komitat Nógrád